Schoof (graan)
 Schoventheorie
 Nico Schoof